Karyotakis ist der Familienname folgender Personen:

 Kostas Karyotakis (1896–1928), griechischer Dichter und Prosaist  
 Theodoros Karyotakis (1903–1978), griechischer Komponist Klassischer Musik